Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Cleveland () :
le comté de Cleveland, situé dans l'État de l'Arkansas ; baptisé en l'honneur de Grover Cleveland (1837-1908),  et  des États-Unis (1885-1889 puis 1893-1897) ;
le comté de Cleveland, situé dans l'État de Caroline du Nord ; baptisé en l'honneur de Benjamin Cleveland (1738-1806), colonel lors de la bataille de King's Mountain durant la Guerre d'Indépendance des États-Unis d'Amérique ;
le comté de Cleveland, situé dans l'État de l'Oklahoma ; baptisé en l'honneur de Grover Cleveland (1837-1908),  et  des États-Unis (1885-1889 puis 1893-1897).

Un ancien comté de Cleveland a également existé en Angleterre de 1974 à 1996, et qui aujourd'hui, est intégré dans la sous-région de Tees Valley.